Oryctini — триба пластинчатоусых из подсемейства Dynastinae.

Систематика

Перечень родов 
 Blabephorus Fairmaire, 1898
 Clyster Arrow, 1908
 Coelosis Hope, 1837
 Cratoryctoderus Arrow, 1908
 Cyphonistes Burmeister, 1847
 Dichodontus Burmeister, 1847
 Enema Hope, 1837
 Heterogomphus Burmeister, 1847
 Megaceras Hope, 1837
 Oryctes Illiger, 1798
 Oryctoderinus Endrödi, 1978
 Podischnus Burmeister, 1847
 Scapanes Burmeister, 1847
 Strategus Kirby & Spence, 1828
 Tehuacania Endrodi, 1975
 Trichogomphus Burmeister, 1847
 Xenodorus Breme, 1844
 Xyloryctes Hope, 1837

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — Oryctini Mulsant, 1842

Дупляки